За час свого існування Рим був неодноразово обложений:
 в 410 обложений і розграбований вестготами під проводом Аларіха;
в 455 Рим розграбували вандали
в 534 Рим захопив Велізарій
в 537—538 Велізарій успішно захистив місто від остготів;
  остготи захопили Рим;
в 548 Велізарій вкотре відвоював Рим
  остготи знову взяли в облогу та захопили Рим;
 в 756 місто осадив король лангобардів Айстульф;
 в 1849 місто осадив французький генерал Ніколя Шарль Віктор Удіно
 1870 — завершальна подія процесу об'єднання Італії в XIX столітті;

Історія Риму